Владимир Васильевич Юрчишин (9 марта 1925, Заячевка — 13 августа 2017,  Киев) — советский -аграрник, член-корреспондент ВАСХНИЛ (1975), иностранный член РАСХН (1992), иностранный член РАН (2014).

Биографические сведения 
Родом из села Заячевка Винницкой области. Окончил плодоовощной факультет Уманского сельскохозяйственного института (1953). Член-корреспондент ВАСХНИЛ (1975). Работал в Украинской сельскохозяйственной академии (в 1968—1976 — её ректор).

В 1970-ых годах был руководителем Украинского научно-исследовательского института экономики и организации сельского хозяйства имени Шлихтера и соредактором научного сборника «Экономика и организация сельского хозяйства» (1964—1987).

Юрчишин — автор более 500 фундаментальных научных работ по проблемам аграрной политики, реформирования аграрных отношений, перехода аграрной сферы Украины к рыночной экономике, истории аграрной экономики Украины.

Подготовил 40 кандидатов и 3 доктора экономических наук.

Награждён орденом «Знак Почета» (1970, 1974), медалями.

Литература 
 Енциклопедія українознавства : Словникова частина : [в 11 т.] / Наукове товариство імені Шевченка; гол. ред. проф., д-р Володимир Кубійович. — Париж ; Нью-Йорк : Молоде життя, 1955—1995.

Ссылки 
 Государственная научная сельскохозяйственная библиотека Национальной академии аграрных наук Украины «ЮРЧИШИН Владимир Васильевич»

Ректоры вузов Киева
Иностранные члены РАСХН
Иностранные члены РАН
Доктора экономических наук
Педагоги Украины